Kamárai kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kamárai (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Achaḯas, 
 Kamárai (ort i Grekland, Sydegeiska öarna), Kykladerna, 

Robotskapade Greklandförgreningar